Karakol kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Qarah Kūl, ort, Zanjan,

Kirgizistan 

 Karakol, stad, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar